Jugoslavija na olimpijskih igrah, kjer je sodelovala med letoma 1920 in 1988 na šestnajstih poletnih olimpijskih igrah in trinajstih zimskih olimpijskih igrah, pod državnimi imeni Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Kraljevina Jugoslavija, Federativna ljudska republika Jugoslavija in Socialistična federativna republika Jugoslavija. Na poletnih olimpijskih igrah je Jugoslavija osvojila šestindvajset zlatih, devetindvajset srebrnih in osemindvajset bronastih medalj, na zimskih olimpijskih igrah pa tri srebrne in eno bronasto medaljo.

Medalje po poletnih olimpijskih igrah

Medalje po zimskih olimpijskih igrah

Medalje po športih

Olimpijske igre